

Численность международных мигрантов 2015 
Список стран по численности международных мигрантов (иммигрантов) по оценкам Организации Объединённых Наций, опубликованным в сборнике «Тенденции международной миграции: ревизия за 2015 год»  (Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision) и отчёте о международной миграции 2015 года (International migration report 2015: Highlights).

{{Автонумерация
 | Столбцов   = 6
 | Оформление = wide sortable
 | Сортировка = 3#
 | Заголовок2 = Страна
 | Заголовок3 = Численностьиммигрантов(чел.)
 | Заголовок4 = Численностьнаселения страны(чел.)
 | Заголовок5 = % от всего мигрантовв мире
 | Заголовок6 = % от населения страны
 | Выравнивание3 = right
 | Выравнивание4 = right
 | Выравнивание5 = right
 | Выравнивание6 = right
 | Ширина1 = 5%
 | Ширина2 = 35%
 | Ширина3 = 15%
 | Ширина4 = 10%
 | Ширина5 = 10%
 | Ширина6 = 10%

|   | Всего в мире  |  |  |	100,00%	|	3,3%
							
 |   |   |  |  |	19,13%	|	14,5%
							
 |   |   |  |  |	4,93%	|	14,9%
 							
 |   |   |  |  |	4,78%	|	8,1%
 							
 |   |   |  |  |	4,18%	|	32,3%
 							
 |   |   |  |  |	3,51%	|	13,2%
 							
 |   |   |  |  |	3,32%	|	88,4%
 							
 |   |   |  |  |	3,22%	|	21,8%
							
 |   |   |  |  |	3,19%	|	12,1%
							
 |   |   |  |  |	2,78%	|	28,2%
 							
 |   |   |  |  |	2,40%	|	12,7%
							
 |   |   |  |  |	2,38%	|	9,7%
							
 |   |   |  |  |	2,15%	|	0,4%
 							
 |   |   |  |  |	1,98%	|	10,8%
							
 |   |   |  |  |	1,61%	|	5,8%
							
 |   |   |  |  |	1,49%	|	1,9%
							
 |   |   |  |  |	1,46%	|	20,1%
							
 |   |   |  |  |	1,29%	|	5,8%
							
 |   |   |  |  |	1,28%	|	41,0%
							
 |   |    |  |  |	1,22%	|	3,8%
							
 |   |   |  |  |	1,18%	|	73,6%
							
 | $ |   |  |  |	1,16%	|	38,9%
							
 |   |   |  |  |	1,12%	|	3,4%
							
 |   |   |  |  |	1,04%	|	45,4%
							
 |   |   |  |  |	1,03%	|	8,3%
							
 |   |   |  |  |	1,00%	|	29,4%
							
 |   |   |  |  |	0,89%	|	9,6%
							
 |   |   |  |  |	0,86%	|	4,8%
							
 |   |   |  |  |	0,84%	|	1,6%
							
 |   |   |  |  |	0,83%	|	24,9%
							
 |   |   |  |  |	0,82%	|	34,1%
							
 |   |   |  |  |	0,81%	|	11,7%
							
 |   |   |  |  |	0,76%	|	41,1%
							
 |   |   |  |  |	0,69%	|	75,5%
							
 |   |   |  |  |	0,67%	|	16,8%
							
 |   |   |  |  |	0,61%	|	17,5%
							
 |   |   |  |  |	0,58%	|	0,9%
							
 |   |   |  |  |	0,58%	|	4,5%
							
 |   |   |  |  |	0,57%	|	12,3%
							
 |   |   |  |  |	0,54%	|	2,6%
							
 |   |   |  |  |	0,51%	|	11,3%
							
 |   |   |  |  |	0,49%	|	0,7%
							
 |   |   |  |  |	0,49%	|	0,9%
							
 |   |   |  |  |	0,48%	|	3,9%
							
 |   |   |  |  |	0,44%	|	2,4%
							
 |   |   |  |  |	0,44%	|	11,4%
							
 |   |   |  |  |	0,44%	|	1,1%
							
 |   |   |  |  |	0,43%	|	23,0%
							
 |   |   |  |  |	0,40%	|	0,1%
							
 |   |   |  |  |	0,36%	|	4,7%
							
 |   |   |  |  |	0,34%	|	8,1%
							
 |   |   |  |  |	0,34%	|	6,7%
							
 |   |   |  |  |	0,33%	|	9,1%
							
 |   |   |  |  |	0,32%	|	12,3%
							
 |   |   |  |  |	0,31%	|	1,9%
							
 |   |   |  |  |	0,31%	|	15,9%
							
 |   |   |  |  |	0,30%	|	14,2%
							
 |   |   |  |  |	0,29%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,29%	|	3,9%
							
 |   |   |  |  |	0,29%	|	51,1%
							
 |   |   |  |  |	0,25%	|	1,6%
							
 |   |   |  |  |	0,24%	|	13,6%
							
 |   |   |  |  |	0,23%	|	10,1%
							
 |   |   |  |  |	0,22%	|	0,7%
							
 |   |   |  |  |	0,21%	|	1,8%
							
 |   |   |  |  |	0,21%	|	3,7%
							
 |   |   |  |  |	0,21%	|	1,3%
							
 |   |   |  |  |	0,16%	|	1,2%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	2,0%
							
 |   |   |  |  |	0,10%	|	0,6%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	59,7%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	0,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	30,6%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	6,3%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	2,7%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	15,3%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	12,1%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	15,0%
							
 |   |   |  |  |	0,10%	|	2,3%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	6,6%
							
 |   |   |  |  |	0,06%	|	1,3%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,9%
							
 |   |   |  |  |	0,07%	|	7,1%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	24,3%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	1,4%
							
 |   |   |  |  |	0,12%	|	2,6%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	2,9%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	0,5%
							
 |   |   |  |  |	0,16%	|	1,6%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	1,7%
							
 |   |   |  |  |	0,19%	|	2,6%
							
 |   |   |  |  |	0,05%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	1,6%
							
 |   |   |  |  |	0,16%	|	8,5%
							
 |   |   |  |  |	0,17%	|	8,8%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,1%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	16,8%
							
 |   |   |  |  |	0,17%	|	3,8%
							
 |   |   |  |  |	0,05%	|	12,7%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	9,2%
							
 |   |   |  |  |	0,17%	|	3,9%
							
 |   |   |  |  |	0,16%	|	2,4%
							
 |   |   |  |  |	0,20%	|	0,5%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	0,7%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	1,3%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	15,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	1,5%
							
 |   |   |  |  |	0,13%	|	5,7%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	15,6%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	9,7%
							
 |   |   |  |  |	0,07%	|	4,2%
							
 |   |   |  |  |	0,16%	|	1,5%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	6,6%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	0,5%
							
 |   |   |  |  |	0,09%	|	1,8%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	1,2%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	2,0%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	0,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,18%	|	4,6%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	11,4%
							
 |   |   |  |  |	0,13%	|	0,1%
							
 |   |   |  |  |	0,15%	|	1,0%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,8%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	2,8%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	3,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	13,4%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,05%	|	2,5%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	62,6%
							
 |   |   |  |  |	0,06%	|	4,7%
							
 |   |   |  |  |	0,10%	|	44,0%
							
 |   |   |  |  |	0,05%	|	6,3%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,1%
							
 |   |   |  |  |	0,09%	|	1,2%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	25,9%
							
 |   |   |  |  |	0,15%	|	2,1%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	9,9%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	6,2%
							
 |   |   |  |  |	0,06%	|	3,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	2,2%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	2,6%
							
 |   |   |  |  |	0,06%	|	3,5%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	55,8%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,6%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	13,2%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,09%	|	0,8%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	0,1%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	3,8%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	31,1%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	0,7%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	1,0%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	0,2%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	26,6%
							
 |   |   |  |  |	0,10%	|	5,5%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	4,7%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,06%	|	2,4%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	0,3%
							
 |   |   |  |  |	0,09%	|	0,2%
							
 |   |   |  |  |	0,09%	|	1,2%
							
 |   |   |  |  |	0,18%	|	3,8%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	13,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	6,9%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	4,2%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	2,6%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	14,8%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	1,3%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	1,7%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	13,3%
							
 |   |   |  |  |	0,04%	|	1,4%
							
 |   |   |  |  |	0,07%	|	3,3%
							
 |   |   |  |  |	0,10%	|	11,4%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	0,4%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	0,2%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	0,2%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	8,6%
							
 |   |   |  |  |	0,01%	|	2,5%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	3,2%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	0,5%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	0,9%
							
 |   |   |  |  |	0,11%	|	3,8%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	5,4%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	3,7%
							
 |   |   |  |  |	0,02%	|	0,5%
							
 |   |   |  |  |	0,08%	|	3,7%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	1,4%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	2,1%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	1,2%
							
 |   |   |  |  |	0,00%	|	100,0%
							
 |   |   |  |  |	0,03%	|	0,1%
							
 |   |   |  |  |	0,14%	|	1,3%
							
 |   |   |  |  |	0,05%	|	0,8%
							
 |   |   |  |  |	0,16%	|	2,6%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	41,8%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	37,4%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	34,8%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	30,8%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	52,3%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	57,5%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	39,6%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	19,9%
							
 | $ |   Нормандские острова  |  |  |	0,03%	|	50,3%
							
 | $ |   |  |  |	0,02%	|	23,9%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	11,4%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	54,1%
							
 | $ |   |  |  |	0,04%	|	39,5%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	10,6%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	34,3%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	10,7%
							
 | $ |   |  |  |	0,04%	|	21,0%
							
 | $ |   |  |  |	0,03%	|	44,8%
							
 | $ |   |  |  |	0,02%	|	51,5%
							
 | $ |   |  |  |	0,14%	|	58,3%
							
 | $ |   |  |  |	0,03%	|	15,6%
							
 | $ |   |  |  |	0,03%	|	32,1%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	26,4%
							
 | $ |   |  |  |	0,03%	|	24,4%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	34,6%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	39,3%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	15,2%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	15,7%
							
 | $ |   |  |  |	0,01%	|	70,4%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	39,0%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	34,0%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	21,7%
							
 | $ |   |  |  |	0,00%	|	0,9%
							
 | $ |   |  |  |	0,02%	|	53,4%
							
 | $ |   |  |  |	0,05%	|	14,8%
							
 | $ |   |  |  |	0,11%	|	7,5%
}}

 Численность международных мигрантов 2005 
Оценки численности международных мигрантов (иммигрантов) по данным ООН за 2005 год в сборнике World Population Policies 2005.“International Migration 2006” , United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. United Nations Publication, No. E.06.XIII.6, March 2006. Общая численность иммигрантов в мире составляла 186 579 300 человек.

 Численность международных мигрантов 2015 по стране происхождения 

Список стран отсортирован по оценкам численности международных мигрантов по стране происхождения (эмигрантов) по данным ООН из сборника International Migrant Stock: The 2015 Revision''.

См. также 
 Список стран по миграционному рейтингу
 Список стран по населению
 Миграция населения
 Иммиграция населения

Примечания 

Демографические сравнения стран
Миграция населения